Флаг сельского поселения Дровнинское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Дровнинское Можайского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 31 марта 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3977.

Флаг составлен на основании герба сельского поселения Дровнинское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего края полосу шириной в 1/3 ширины полотнища в виде красной стены с жёлтыми швами кладки и со смещённой от древка аркой, а на основной, зелёной части полотнища — извилистую белую полосу, расширяющуюся от арки к нижнему углу полотнища у древка.

Обоснование символики 
Можайский район один из самых западных в Московской области, а сельское поселение Дровнинское является западной границей не только района, но и области. Символика изображения стены на флаге многозначна:

 Стена — это символ границы, надёжности и опоры. Долгое время здесь был рубеж Московской земли.

 Изображение стены перекликается с композицией флага Можайского района и аллегорически символизирует неразрывную связь поселения и района, их общую территорию и историю.

Красный цвет — символ труда, мужества, силы, красоты и праздника.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, солнечного света и энергии.

Вытекающая из арки река — символ истока Москвы-реки. Именно здесь она берёт своё начало. Изгибы реки напоминают букву «М» — заглавную в названии реки, делая композицию флага своеобразной и неповторимой.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёное полотнище — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста; на флаге поселения зелёный цвет символизирует сельское хозяйство — основу экономики поселения.

Примечания 

Флаги с изображением крепостной стены